Capella de Sant Ponç de Sant Celoni
 Capella de Sant Ponç de Tordera
 Capella de Sant Ponç del Papiol (L'Arboç)